Toponímia:
 Vinyals, poble de la comarca aragonesa de la Ribagorça 
 Barranc de Vinyals, barranc del Pallars Sobirà que desemboca a la Noguera Pallaresa 
 Pic de Vinyals muntanya entre els municipis d'Alt Àneu a la comarca del Pallars Sobirà i l'Arieja (França)
 Turó d'en Vinyals, muntanya al municipi de Flaçà a la comarca del Gironès 
 Biografies:
 Francesc Vinyals i Ribas (Terrassa, 1790 - Madrid, 1838), compositor i mestre de capella.
 Jordi Vinyals i Martori (Cardedeu, 1963), futbolista i entrenador català 
 Josep Vinyals i Galí (Terrassa, 1772 -1825) compositor català 
 Salvador Vinyals i Sabaté (Barcelona, 1847 – 1926) arquitecte català 
 Ramon d'Abadal i de Vinyals (Vic, 1888 - Barcelona, 1970), historiador i polític català 
 Enric Mestre i Vinyals (La Pobla de Segur, 1856 - Bellmunt del Priorat, 1928), notari.